Шампињол може да се односи на:

 Шампињол (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Шампињол (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шампињол ле Мондвил, насељено место у Француској, у департману Об